White Lies (« pieux mensonges ») peut faire référence à :

Littérature 

 , livre de Liza Potvin publié le .

Télévision 

 , téléfilm canadien de Kari Skogland diffusé le  ;
 , série télévisée sud-coréenne diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , film américain de Leo Bulgakov sorti le  ;
 , film américain de Ken Selden sorti le  ;
 , titre anglais de … Comme elle respire, film français de Pierre Salvadori sorti le  ;
 , court métrage américain de  sorti le  ;
 , court métrage britannique de Zaid Alkayat sorti le  ;
 , film néo-zélandais de  sorti le  ;
 , titre initial de , film indien de Danis Tanović sorti en 2016.

Musique

Groupe 

 White Lies, groupe de musique londonien.

Album 

 , album de Deine Lakaien sorti le  ;
 , album du groupe de hardcore LoveHateHero sorti le  ;
 , album de Mick Flannery sorti le .

Chanson 

 , chanson de Jason and the Scorchers ;
 , chanson de Mr Hudson ;
 , chanson de Paul van Dyk.

Jeu de rôle 

 White Lies , jeu de rôle d'espionnage

Voir aussi